Корабе́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Корабельная улица — улица в Архангельске.
 Корабельная улица — улица в Москве.
 Корабельная улица — улица в Самаре.
 Корабельная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Корабельная улица — улица в Северодвинске.
 Корабельная улица — улица в Североморске.
 Корабельная улица — улица в Челябинске.
 Корабельная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Корабельная улица — улица в Киеве.

См. также 
 Корабельный мост
 Улица Кораблестроителей